gmina Rudnik – gmina wiejska, pow. krasnostawski, woj. lubelskie
 gmina Rudnik – gmina wiejska, pow. raciborski, woj. śląskie
 gmina Rudnik nad Sanem – pow. niżański, gmina miejsko-wiejska, woj. podkarpackie
również:
 gmina Rudniki – gmina wiejska, pow. oleski, woj. opolskie
 gmina Rudnik Wielki – dawna gmina w województwie katowickim, obecnie część gminy Kamienica Polska